Дефибрилација је примена благих и контролисаних електричних шокова на предео груди или директно ка срцу како би се реактивирао или нормализовао његов рад.

Литература

Спољашње везе
 Америчка асоцијација за срце о дефибрилацији
  AED selection

Електрофизиологија